Суперкубок Испании по футболу 2018 () — 35-й розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного мини-турнира, в котором встречаются чемпион Примеры и обладатель Кубка Испании прошедшего сезона.

В этом розыгрыше встретились победитель чемпионата Испании сезона 2017/18 и обладатель Кубка Испании сезона 2017/18 «Барселона» и финалист Кубка Испании 2017/18 «Севилья».

Матч состоялся 12 августа на стадионе «Стад де Танжер» в городе Танжере (Марокко). Впервые в своей истории он был проведен в формате одного матча. Победила и завоевала Суперкубок Испании «Барселона» (в 13-й раз).

На матче впервые в истории испанского футбола была применена система видеопомощи арбитрам (VAR), благодаря которой был засчитан гол Пабло Сарабия в ворота «Барселоны».

Отчет о матче 

Нереализованный пенальти: 90', Виссам Бен Йеддер

См.также 
 Чемпионат Испании по футболу 2018/2019
 Кубок Испании по футболу 2018/2019

Примечания 

Суперкубок Испании по футболу
Матчи ФК «Севилья»
Матчи ФК «Барселона»
Спорт в Испании в 2018 году
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2018
Спорт в Марокко в 2018 году
Футбольные соревнования в Марокко
Август 2018 года
Спортивные соревнования в Танжере
События 12 августа